Control numèric per ordinador (en anglès Computer Numerical Control), també Control Numèric Continu
 Congrés Nacional de Canàries, partit polític nacionalista de Canàries, Espanya 
 Conceju Nacionaliegu Cántabru, partit polític nacionalista de Cantàbria 
 Centre Nacional Català, grup polític catalanista fundat a Barcelona 1899 
 Consell Nacional Català, organització d'àmbit internacional fundada com a resultat de la Conferència Nacional Catalana de Mèxic de 1953